Phragmoplastophyta (Lecointre & Guyander 2006), ou Streptophytina (Lewis & McCourt 2004), incluindo Coleochaetophyceae, Zygnematophyceae e Mesotaeniaceae, é um clade proposto como grupo irmão de Klebsormidiaceae, com as quais forma o clade Streptophyta/Charophyta.

Descrição
O clade Phragmoplastophyta consiste nas Charophyceae e um outro clade sem nome atribuído que contém as Coleochaetophyceae, Zygnematophyceae, Mesotaeniaceae e Embryophyta (plantas terrestres). O grupo é considerado como representativo de um importante passo evolutivo no surgimento das plantas terrestres no contexto da linhagem das algas verdes.

A mitose das Phragmoplastophyta ocorres via um fragmoplasto.

Outra sinapomorfia deste clado é a síntese de microfibrilas de celulose por um complexo de sintetases de celuloses octaméricas. Este complexo atravessa a membrana plasmática e polimeriza moléculas do citoplasma em microfibrilas de celulose, que, em conjunto umas com as outras, formam fibrilas, necessárias na formação da parede. A parede celular das Phragmoplastophyta contém também compostos fenólicos.

O cladograma seguinte apresenta a reconstrução consensual da relação entre os diferentes grupos de algas verdes, assente essencialmente em dados de biologia molecular:

Referências

Algas